Ponti, een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria (regio Piëmont)
 Ponti sul Mincio, een gemeente in de Italiaanse provincie Mantua (regio Lombardije)

Personen:
 Carlo Ponti (1912-2007), een Italiaans filmproducent
 Giò Ponti (1891-1979), een Italiaans architect, schrijver en industrieel ontwerper
 Giovanni Ponti (1896-1961), een Italiaans partizaan, burgemeester van Venetië, minister
 Michael Ponti (1937-2022), een Duits-Amerikaans pianist
 Noè Ponti (2001), een Zwitsers zwemmer